DJO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daloa (Costa d'Avorio)
 djo – codice ISO 639-3 della lingua jangkang